Bantam steht für:

 eine Gewichtsklasse, siehe Bantamgewicht
 Bantam, eine indonesische Provinz, siehe Banten
 eine Zuckermaissorte, siehe Golden Bantam
 Bantam (Huhn), eine Zwerg-Haushuhnrasse
 Bantam Books, ein Verlag der Gruppe Penguin Random House
 BANTAM, eine Lenkrakete von Bofors
 Bantam (Automarke), ein britisches Cyclecar
 Bantam Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 American Bantam Car Company, US-amerikanischer Kleinwagenhersteller
 Bantam (Schiff), ein 1930 in Dienst gestelltes Frachtschiff

Personen:
 Bryan Bantam (* 1986), namibischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bantam (Connecticut), im Litchfield County
 Bantam (Ohio), im Clermont County

auf den Kokosinseln:
 Bantam (Kokosinseln), auf Home Island

Weitere geografische Objekte:
 Bantam River, Fließgewässer im Litchfield County, Connecticut
 Bantam Lake, See im Litchfield County, Connecticut
 Bantam Mine, Mine im Josephine County, Oregon